Kaiserweg  steht für:
Kaiserweg (Egertal)
Kaiserweg (Harz)
Siehe auch:
 Kaisersteg
 Königsweg
 Kaiserstraße
 Kaiserstrecke
 Via Imperii, Via Raetia, Via Claudia Augusta